Заро́жненский сельский совет — входил в состав Чугуевского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находился в селе Зарожное.

История 
 1927 — дата образования сельского Совета депутатов трудящихся в составе Чугуевского русского национального района Харьковского округа Украинской Советской Социалистической Республики.
 После 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной «реформы» по новому делению Харьковской области данный сельский совет был упразднён; входящие в него населённые пункты и его территория присоединены к … территориальной общине того же Чугуевского района.
 Сельсовет просуществовал 93 года.

Населённые пункты совета 
 село Заро́жное
 село Тетле́га

Примечания 

Местные советы (Чугуевский район)